Příjmení Koliha nese více různých osobností:

 Eva Kolihová (1928–2015) – český radiolog
 Jaroslav Koliha (1924–2014) – český malíř
 Petr Koliha (* 1956) – český filmový režisér a producent a vysokoškolský pedagog

Zoologie
koliha (rod), rod ptáků z řádu dlouhokřídlí